Quadrille d'amour est le titre de plusieurs films:

 Quadrille d'amour, film de Richard Eichberg et Germain Fried sorti en 1935
 Quadrille d'amour, film américain réalisé par Otto Preminger, sorti en 1946
 Quadrille d'amour (Anything Goes), film américain de Robert Lewis sorti en 1956